I Carnot sono un'illustre famiglia di politici e di scienziati francesi. Essa ha rivestito un ruolo di primo piano nella storia repubblicana della Francia.

Genealogia 

Famiglie francesi